RLS est une abréviation qui peut désigner :

 Robert Louis Stevenson, un écrivain, poète et voyageur écossais
 RLS, un artiste, DJ, producteur et remixeur français.
 Recursive least squares, un algorithme de filtre adaptatif utilisé en traitement numérique du signal
 Radiobalise de localisation des sinistres sur 121,500 MHz
 Release
 RLS, abréviation de Restless Legs Syndrome, nom anglais du « syndrome des jambes sans repos ».
 RLS, abréviation de Roissy-La-Source citant la ville de Roissy-en-Brie commune de Seine-et-Marne